Plumularidae är en familj av nässeldjur. Plumularidae ingår i ordningen Hydroida, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Plumularidae